Дьоманде (; ) — ивуарийская фамилия. Известные носители:

 Дьоманде, Адама (род. 1990) — норвежско-ивуарийский футболист, нападающий.
 Дьоманде, Синали (род. 2001) — ивуарийский футболист, защитник.
 Дьоманде, Исмаэль (род. 1992) — ивуарийский футболист, полузащитник.
 Дьоманде, Усман (род. 2003) — ивуарийский футболист, защитник.